Краснореченское — название населённых пунктов:

Россия 
 Краснореченское — село в Хабаровском районе Хабаровского края.

Украина 
 Краснореченское — посёлок в Кременском районе Луганской области.

См. также 
 Красная река